Gänsmühle ist der Ortsname von

 Gänsmühle (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Gänsmühle (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Gänsmühle (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Gänsmühle ist der Name von

 Gänsmühle (Nieder-Wöllstadt), frühere Mühle und dann Reichsbahnlager „Gänsmühle“ für russische und ukrainische Zwangsarbeiter

Siehe auch:
 Gansmühle